Halki steht für:

 eine griechische Insel in der Ägäis, (griechisch Χάλκη), siehe Chalki 
 die türkische Prinzeninsel Heybeliada im Marmarameer, (griechisch Χάλκη), siehe Heybeliada
 eine christliche Theologische Hochschule des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel, siehe Seminar von Chalki
 eine hethitische Getreidegöttin, siehe Ḫalki.

Halki ist der Familienname folgender Personen:

 Wael al-Halki (* 1964), syrischer Politiker

Siehe auch:
 Igi-ḫalki